A Federação Paulista de Pára-quedismo (FPP) é uma entidade oficial que regulamenta o pára-quedismo esportivo no Mato Grosso do Sul. é filiada da CBPq

O atual presidente da federação é Luis Alves Pereira